Риосеко-де-Тапия ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 419 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Página sobre el municipio

Муниципалитеты Леона